ZFM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort McPherson (Canada)